

Film

 The Higher Law – cortometraggio del 1911 diretto da George Nichols
 The Higher Law – cortometraggio del 1913 prodotto dall'IMP
 The Higher Law – cortometraggio del 1913 diretto da Romaine Fielding
 The Higher Law – cortometraggio del 1914 diretto da Charles Giblyn
 The Higher Law – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company